La Liga Portuguesa de Basquetebol 2018-2019 è stato il massimo campionato maschile di pallacanestro in Portogallo. Vincitore della competizione è stato l'Oliveirense.

Prima fase

Classifica finale

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Playoff

Voci correlate
Liga Portuguesa de Basquetebol

Collegamenti esterni
Pagina ufficiale

Liga Portuguesa de Basquetebol
Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019